BUJ peut faire référence à :
 .

buj peut faire référence à :
 basa-gurmana, une langue selon la norme ISO 639-3 des codes des langues.

 Buj, une orthographe alternative de la ville de Bouï en Russie ;
 Buj, un village de la province de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.

Buj peut aussi faire référence à :
 Buj, un patronyme espagnol fréquent dans la province de Teruel.